Palaeothele montceauensis — викопний вид павуків, що існував у пізньому кам'яновугільному періоді (300 млн років тому). Два скам'янілі відбитки виду знайдено у залізнорудних відкладеннях у муніципалітеті Монсо-ле-Мін на сході Франції.

Філогенія

Примітки 

Павуки
Викопні павукоподібні
Членистоногі кам'яновугільного періоду
Вимерлі тварини, описані 1996